Film en televisie
 The Catch (1961) (oorspronkelijke titel: 飼育, Shiiku), Japanse film van Nagisa Oshima
 The Catch (1983) (oorspronkelijke titel: 魚影の群れ, Gyoei no mure), Japanse film van Shinji Sōmai
 The Catch (2005), Amerikaanse tv-film van J.J. Abrams
 The Catch (serie), Amerikaanse serie
Literatuur
 The Catch (verhaal), kort verhaal van Nadine Gordimer
Muziek
 The Catch (Amerikaanse band), Amerikaanse band uit Seattle
 The Catch (Britse newwaveband), Britse band met Don Snow
 The Catch (Britse rockband), Britse band met Annie Lennox
 The Catch (album), album van Nazareth